Ökonomierat ist ein Ehrentitel. Für seine Verwendung:

 in Deutschland siehe Nichtakademischer Titel
 Ökonomierat (Bayern), historischer Titel in Bayern
 in Finnland siehe Talousneuvos
 in Österreich siehe Berufstitel